Семантика (от  — обозначающий):

 Семантика — раздел языкознания, изучающий значение единиц языка.
 Семантика (программирование) — дисциплина, изучающая формализации значений конструкций языков программирования посредством построения их формальных математических моделей.
 Семантика перемещения — специализированныe средствa языка C++ для перемещения данных.
 Формальная семантика — изучение семантики, или интерпретации, формальных и естественных языков путём их формального описания в математических терминах.
 Общая семантика — эмпирическая дисциплина, систематическая методология по исследованию взаимодействия людей с миром, их реакции на мир, собственные реакции и реакции других людей и, соответственно, каким образом они изменяют своё поведение.
 Картографическая семантика — язык карт, состоящий из картографического явления; изобразительных средств карт; способов картографических изображений.

См. также 
 Семантическая сеть — информационная модель предметной области, имеющая вид ориентированного графа.
 Семантическая паутина — направление развития Всемирной паутины, целью которого является представление информации в виде, пригодном для машинной обработки.
 Семиотика (значения)